Скотт Браун: Браун, Скотт (род. 1959) — американский политик и дипломат. 
 Браун, Скотт (род. 1985) — шотландский футболист.